Deanwood steht für: 

 Deanwood (Kentucky), Ort im Crittenden County, Kentucky, USA 
 Deanwood (Virginia), Ort im Fairfax County, Virginia, USA 
 Deanwood (Washington D. C.), Vorort
 Deanwood Park, Ort im Prince George's County, Maryland, USA